Górzno (stad)
 Górzno (gemeente in powiat Brodnicki)
 Górzno (gemeente in powiat Garwoliński)
 Górzno (Mazovië)
 Górzno (powiat Ostrowski)